Восстание ихванов началось в 1927 году, когда племена Мутаир и Аджман восстали против власти ибн Сауда и совершили трансграничные рейды в районы Трансиордании, Месопотамии и эмират Кувейт. Отношения между династией Саудитов и ихванами переросли в открытую кровавую междоусобицу в декабре 1928 года. Главные зачинщики восстания были разгромлены в битве при Сабилле 29 марта 1929 года. Ихванские племена и войска, верные Абд аль-Азизу ибн Сауду, вновь сошлись в сражении в регионе Джебель-Шаммар в августе 1929 года, а 5 октября 1929 года ихваны атаковали племя Авазим. Фейсал аль-Давиш, лидер мятежников и племени Мутаир, бежал в Кувейт в октябре 1929 года, где был задержан англичанами и передан ибн Сауду. Правительственные войска окончательно подавили восстание 10 января 1930 года, когда другие ихванские лидеры повстанцев сдались британцам. Впоследствии ихванская верхушка была уничтожена, а остальные в итоге были включены в регулярные саудовские войска. Султан ибн Баджад, один из трёх главных лидеров ихванов, был убит в 1931 году, а Фейсал аль-Давиш умер в тюрьме в Эр-Рияде 3 октября 1931 года из-за, как было объявлено, больного сердца.

Предыстория 
В начале XX века Аравия стала ареной межплеменных войн, который в итоге привели к их объединению под властью рода Аль Сауд. Основным инструментом для достижения этих завоеваний были ихваны, ваххабитско-бедуинская племенная армия во главе с Султаном ибн Баджадом аль-Отейби и Фейсалом аль-Давишом. Происходя из Неджда и способствуя распаду Османской империи после Первой Мировой Войны, ихваны завершили завоевание территории, которая должна была стать Саудовской Аравией, к концу 1925 года. 10 января 1926 года Абдул-Азиз объявил себя королём Хиджаза, а 27 января 1927 года он принял титул короля Неджда (его прежний титул был 'Султан').

Подрыв авторитета ибн Сауда 
После завоевания Хиджаза некоторые лидеры ихванов хотели продолжить расширение ваххабитского королевства за счёт территорий британских протекторатов Трансиордания, Ирак и Кувейт. Аравийские племена уже пытались аннексировать территории в пограничной войне с Кувейтом и набегах на Трансиорданию, но понесли тяжёлые потери. Вопреки воле ибн Сауда, некоторые ихваны, в основном из племени Мутаир под командованием Аль-Давиша, совершили набег на юг Ирака 5 ноября 1927 года, столкнувшись с иракскими войсками под Бусайей, в результате чего погибло 20 человек с обеих сторон. Некоторые ихваны также совершили рейд на территорию Кувейта в январе 1928 года. В обоих случаях их добычей служили верблюды и овцы. Несмотря на жестокость своих нападений они понесли тяжёлые потери от ответа британской авиации и кувейтцев.

В январе 1929 года, в результате рейда ихванов на шейхство Кувейт, был убит американский миссионер: Биллкерт, путешествовавший с другим американцем, филантропом Чарльзом Крейном. При отсутствии признаков попыток ибн Сауда мобилизовать свои силы для обуздания ихванов и прекращения набегов, британская авиация была размещена в Кувейте.

Открытое восстание 

Тем не менее Абдул-Азиз не намеревался мириться с ихванскими набегами. Хотя в представлении ихванов, все, кто не разделял ваххабитские идеи были неверными, Абдул-Азизу было хорошо известно, что некоторые части центральной Аравии, не входившие в его государство, имели договоры с британцами. Он сам годом ранее получил британское признание в качестве независимого правителя и опасался прямого конфликта с англичанами. В итоге ихваны открыто восстали в декабре 1928 года.

Кульминация противостояния произошла 30-31 марта 1929 года, в битве при Сабилле, где погибли лидеры ихванов Битва при Сабилле была последним крупным сражением со всадниками на верблюдах, имеющим историческое значение. Она превратилась в бойню, где всадники на верблюдах ничего не смогли противопоставить кавалерии и пулемётам армии ибн Сауда. В результате боя было убито около 500 ихванов, а потери ибн Сауда составили около 200 человек.

Ихванские племена и войска, верные Абд аль-Азизу ибн Сауду, вновь сошлись в сражении в регионе Джебель-Шаммар в августе 1929 года, в результате чего погибли около 1000 человек.

Несмотря на понесённые потери, остатки ихванов продолжили боевые действия, напав на аравийское племя авазим 5 октября 1929 года, в результате чего было убито 250 человек.

Фейсал аль-Давиш бежал в Кувейт в октябре 1929 года, а правительственные войска окончательно подавили восстания 10 января 1930 года, когда ихванские лидеры сдались британцам.

Последствия 
Впоследствии верхушка ихванов была ликвидирована, а оставшиеся в итоге были включены в регулярные саудовские войска. Султан ибн Баджад, один из главных ихванских лидеров, был убит в 1931 году. Фейсал аль-Давиш умер в тюрьме в Эр-Рияде 3 октября 1931 года.

В сентябре 1932 года два королевства Хиджаз и Неджд были объединены в единое Королевство Саудовская Аравия.

Примечания 

1927 год в Азии
1928 год в Азии
1929 год в Азии
1930 год в Азии
Конфликты 1927 года
Конфликты 1928 года
Конфликты 1929 года
Восстания 1930 года
Войны Саудовской Аравии